Koš steht für:

 Erih Koš (1913–2010), serbischer Schriftsteller 
 Koš, slowakische Gemeinde im Okres Prievidza

Siehe auch:
 Kosch
 Kosz
 KOS